Schwartz Árpád (1897–1987) Szélpál Árpád író, újságíró eredeti neve
Schwartz Árpád (1909–1960) orvos, orvostudományi és természettudományi szakíró